Жоао Рикардо се може односити на:
 Жоао Рикардо (фудбалер, 1970)
 Жоао Рикардо (фудбалер, 1988)
 Жоао Рикардо (фудбалер, 1991)